Publius Ovidius Naso est le nom latin du poète Ovide
L'université Ovidius est une université roumaine située à Constanţa, où Ovide passa les dernières années de sa vie.